est un genre éteint et fossile de Plesiosauroidea (plésiosaurien au long cou) de la famille des Elasmosauridae. Il vivait au Crétacé supérieur dans les eaux de l’actuelle Nouvelle-Zélande. L'espèce type est  et, en 2022, le genre est resté monotypique.

Etymologie 
Son nom est formé à partir du nom d'un demi-dieu maori appelé Māui + saurus, lézard.

Présentation 
Mauisaurus haasti, l'espèce type, est la seule espèce connue du genre. Il était le plus grand plésiosaure, et peut-être le plus grand reptile marin dans les eaux de Nouvelle-Zélande à l'époque. Une poignée de spécimens ont été trouvés, mais seulement quelques-uns sont bien conservés et presque complets. Le seul autre plésiosaure de Nouvelle-Zélande, Tuarangisaurus keyesi, ne peut pas être considéré comme un parent direct de Mauisaurus.

Cladogramme dans Elasmosauridae

Répartition 
Selon Paleobiology Database, en 2022, les fossiles trouvés sont en Antarctique, Argentine, Chili et Nouvelle-Zélande.

Bibliographie 
 Hiller, N., Mannering, A.A., Jones, C.M., Cruickshank, A.R.I. (2005). The nature of Mauisaurus haasti Hector, 1874 (Reptilia: Plesiosauria). Journal of Vertebrate Paleontology 25 (3):588-601.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1874
Paléontologie en Nouvelle-Zélande